

Patronyme 

 Ann-Renée Desbiens (1994-), joueuse de hockey québécoise ;
 Daniel Desbiens (1954-), écrivain québécois ;
 Geneviève Desbiens (1949-), romancière québécoise ;
 Guillaume Desbiens, (1985-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Jean-Paul Desbiens (1927-2006), écrivain québécois et mariste ;
 Laurent Desbiens (1969), cycliste français ;
 Patrice Desbiens (1948-), poète québécois.

Toponyme 

 Desbiens, ville du Québec.

Homonymie de patronyme